Cinq navires de la marine du Commonwealth d'Angleterre puis de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Essex, d'après le comté du même nom :
 l', un navire de ligne de 60 canons lancé par le Commonwealth d'Angleterre en 1653 et renommé HMS Essex en 1660 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang de 70 canons lancé en 1679 et échoué à la bataille des Cardinaux en 1759 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang de 64 canons lancé en 1760 et revendu en 1799 ;
 le , une frégate américaine nommée USS Essex capturée en 1814 ;
 le , un croiseur cuirassé de classe Monmouth lancé en 1901 et revendu en 1921.

Essex